Orda peut faire référence à : 
 Orda (mort en 1280), petit-fils de Gengis Khan et premier khan de la Horde blanche.
 Ak Orda, palais présidentiel du Kazakhstan.
 Grotte d'Orda, en Russie.
 Bouriatie-Oust-Orda, un district autonome de Russie.
 District de Bokey Orda, district du Kazakhstan.
 Kzyl-Orda, la capitale de la région de Kyzylorda au Kazakhstan.
 Napoleon Orda ( - ), musicien, pianiste, compositeur et artiste polonais.